

Architettura 
 Burg Neuhaus – nome tedesco di Castel Casanova, castello situato a Gais (Italia)
 Castel Neuhaus – castello situato a Terlano (Italia)

Economia 
 Neuhaus – azienda dolciaria belga

Geografia

Austria

Comuni 
 Neuhaus – comune nel distretto di Völkermarkt (Carinzia)
 Neuhaus am Klausenbach – comune nel distretto di Jennersdorf (Burgenland)

Ex comuni e frazioni 
 Neuhaus – frazione di Gaming, comune nel distretto di Scheibbs (Bassa Austria)
 Neuhaus – frazione di Geinberg, comune nel distretto di Ried im Innkreis (Alta Austria)
 Neuhaus – frazione di Stainach-Pürgg, comune nel distretto di Liezen (Stiria)
 Neuhaus – frazione di Weissenbach an der Triesting, comune nel distretto di Baden (Bassa Austria)
 Neuhaus an der Donau – frazione di Sankt Martin im Mühlkreis, comune nel distretto di Rohrbach (Alta Austria)
 Neuhaus in der Wart – ex comune ora frazione di Mischendorf, comune nel distretto di Oberwart (Burgenland)

Germania

Comuni 
 Amt Neuhaus – comune nel circondario di Luneburgo (Bassa Sassonia)
 Neuhaus – comune nel circondario di Cuxhaven (Bassa Sassonia)
 Neuhaus am Inn – comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Neuhaus am Rennweg – città nel circondario di Sonneberg (Turingia)
 Circondario di Neuhaus am Rennweg – circondario soppresso con capoluogo Neuhaus am Rennweg (1952-1994)
 Neuhaus an der Pegnitz – comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Bad Neuhaus – ex comune ora frazione di Bad Neustadt an der Saale, città nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Neuhaus – frazione di Aach e Trierweiler, comuni nel circondario di Treviri-Saarburg (Renania-Palatinato)
 Neuhaus – ex comune ora frazione di Adelsdorf, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Neuhaus – frazione di Dieterskirchen, comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Neuhaus – frazione di Feldkirchen-Westerham, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Neuhaus – frazione di Hellenthal, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Neuhaus – frazione di Möhnesee, comune nel distretto di Arnsberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Neuhaus – frazione di Neuhaus-Schierschnitz, comune nel circondario di Sonneberg (Turingia)
 Neuhaus – frazione di Schliersee, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Neuhaus – ex comune ora frazione di Selbitz, città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Neuhaus – frazione di Windischeschenbach, città nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Neuhaus – ex comune ora quartiere di Wolfsburg, città extracircondariale (Bassa Sassonia)
 Neuhaus an der Eger – ex comune ora frazione di Hohenberg an der Eger, città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Neuhaus/Elbe – ex comune ora frazione di Amt Neuhaus, comune nel circondario di Luneburgo (Bassa Sassonia)
 Neuhaus im Solling – ex comune ora frazione di Holzminden, città nel circondario di Holzminden (Bassa Sassonia)
 Neuhaus-Schierschnitz – frazione del comune di Föritztal (Turingia)
 Osburg-Neuhaus – quartiere di Osburg, comune nel circondario di Treviri-Saarburg (Renania-Palatinato)
 Paderborn-Schloß Neuhaus – quartiere di Paderborn, città nel distretto di Detmold (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Polonia 
 Neuhaus – antico nome tedesco di Podbrzezie, frazione della città di Police nel distretto di Police (Pomerania Occidentale)
 Neuhaus – antico nome tedesco di Sławoszewo, frazione del comune di Dobra nel distretto di Police (Pomerania Occidentale)

Repubblica Ceca 
 Neuhaus – antico nome tedesco di Chaloupky, ex comune ora abbandonato nel territorio della città di Přebuz nel distretto di Sokolov (Karlovy Vary)
 Neuhaus – antico nome tedesco di Jindřichův Hradec, città nel distretto di Jindřichův Hradec (Boemia Meridionale)
 Neuhaus – antico nome tedesco di Nový Dům, comune nel distretto di Rakovník (Boemia Centrale)
 Neuhaus – antico nome tedesco di Svahová, frazione del comune di Boleboř nel distretto di Chomutov (Ústí nad Labem)

Slovenia 
 Neuhaus o Bad Neuhaus – antico nome tedesco del comune di Dobrna (Savinjska)

Svizzera 
 Neuhaus – ex comune ora frazione di Plasselb, comune nel distretto della Sense (Canton Friburgo)

Persone 
 Nikolaus Poda von Neuhaus (1723-1798) – entomologo austriaco
 Heinrich Neuhaus (1888-1964) – pianista russo
 Richard John Neuhaus (1936-2009) – presbitero e scrittore canadese naturalizzato statunitense
 Max Neuhaus (1939-2009) – musicista statunitense
 Uwe Neuhaus (1959) – calciatore e allenatore di calcio tedesco
 Arnd Neuhaus (1967) – cestista tedesco
 Nele Neuhaus (1967) – scrittrice tedesca
 Sven Neuhaus (1978) – calciatore tedesco
 Florian Neuhaus (1997) – calciatore tedesco

Pagine correlate 
 Neuhausen (disambigua) – pagina di disambiguazione